New Ross (Ierland), een plaats in het Ierse graafschap County Wexford
New Ross (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
New Ross (Canada), een nederzetting in de Canadese provincie Nova Scotia